200 meter brystsvømming for kvinder under sommer-OL 2012 vil finde sted 1. og 2. august i London Aquatics Centre.

Resultat

Heats

Semifinalerne

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Referencer 

200m brystsvømning kvinder
Svømning for kvinder